Novikov (masculin ; ) ou Novikova (féminin ; ), parfois transcrit en Novikoff (transcription désuète) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Alexandre Novikov (1900-1976), maréchal soviétique ;
Alexei Novikov-Priboi (1877-1944), écrivain soviétique d'origine russe ;
 Anatoli Novikov (1896-1984), compositeur soviétique d'origine russe ;
 Artem Novikov (1987-), homme politique kirghiz ;
 Boris Novikov (1925-1997), acteur russe ;
 Elena Novikova-Belova (1947-), escrimeuse soviétique ;
 Evgeny Novikov (1990-), pilote de rallye automobile russe ;
 Igor Novikov (1935-), cosmologiste russe, auteur du principe de cohérence de Novikov ;
 Igor Novikov (1962-), joueur d'échecs ukrainien puis américain ;
 Iouri Novikov (1954-), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe ;
 Nikita Novikov (1989-), coureur cycliste russe ;
 Nikolaï Novikov (1744-1818), philanthrope, éditeur et auteur russe ;
 Nikolaï Vladimirovitch Novikov, historien de la littérature, folkloriste, philologue slaviste russe
 Nikolay Novikov (1946-), boxeur soviétique ;
 Olesia Novikova, danseuse russe ;
 Piotr Novikov (1901-1975), mathématicien russe ;
 Sergueï Novikov (1938-), mathématicien russe, fils de Piotr Sergueïevitch Novikov ;
 Serhiy Novikov (1949-2021), judoka soviétique ;
 Sergueï Novikov (1979-), biathlète biélorusse ;
 Sergueï Novikov (1980), fondeur russe. 
 Tamara Novikova (1932-), coureuse cycliste soviétique ;

Arts 
Novikov', une série de bande dessinée de Patrick Weber (scénario) et Bruno Brindisi (dessins) chez Les Humanoïdes Associés.

Voir aussi 
Jacques Novicow, sociologue russe d'expression française.

Patronyme russe